Йеспер Хансен ():
 Хансен, Йеспер (род. 1985) — датский футболист.
 Хансен, Йеспер (род. 1990) — датский шоссейный велогонщик.